Sigma steht für:

 Sigma, Minuskel , Majuskel , 18. Buchstabe des griechischen Alphabets
 Sigma (DJ-Duo), britisches DJ- und Produzenten-Duo
 Sigma Guitars, in Asien hergestellte preisgünstige Baureihe der Martin Guitars
 Sigma Xi, wissenschaftliche Vereinigung
 Sigma-Zentrum, Akutklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
 Chrysler Sigma, Automodell des US-amerikanischen Automobilherstellers Chrysler auf Basis des Mitsubishi Galant
 Mitsubishi Sigma, Automodell des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi
 Six Sigma, Methode des Qualitätsmanagements
 SK Sigma Olmütz, tschechischer Fußballverein
 Sigma, Teil des menschlichen Dickdarms, siehe Colon sigmoideum

Unternehmen:
 Sigma (Unternehmen), Unternehmen der Fotobranche
 Sigma-Aldrich, Hersteller von Chemikalien
 Automobiles Sigma, ehemaliger französischer Automobilhersteller (1913–1928)

Orte:
 Sığma, Kleinstadt in der türkischen Provinz Denizli
 Sigma (Capiz), Stadtgemeinde in der Provinz Capiz, Philippinen
 Sigma (Alabama), USA
 Sigma (Michigan), USA
 Sigma (Virginia), USA

SIGMA steht auch für:
 Société Industrielle Genevoise de Mécanique et d’Automobiles, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller (1909–1919)
 Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries, gemeinsames Programm von OECD und Europäischer Union
 Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications, ein Journal für mathematische Physik

Siehe auch:
 σ-Algebra (Sigmakörper)
 σ-Ring (Mengensystem)
 σ-Additivität (Eigenschaft einer Mengenfunktion)
 σ-Subadditivität (Eigenschaft einer Mengenfunktion)
 σ-Stetigkeit (Eigenschaft einer Mengenfunktion)
 Σ-Endlichkeit (-Finitheit, mathematische Maßtheorie)
 Standardabweichung (auch mit )
 Teilersumme ()
 Σ-Baryon (Sigma-Baryonen)
 Flächenladungsdichte ()
 Sigma-Phase, intermetallische Phase
 Σ-Regel (Begriffsklärung)

SIGMA